Sato se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hidetsugu Sato
 Rikio Sato
 Seiichiro Sato